Gföller bzw. Gföhler ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gföller (1890–1952), österreichischer Politiker
 Rosa Gföller (1921–2001), österreichische Politikerin
 Willibald Gföhler (* 1955), österreichischer Politiker